Budz est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, disc jockey et producteur américain
 (né en 1960), auteur de science-fiction américain

Voir aussi
Collie Buddz (né en 1984), chanteur et producteur américain

Homonymie de patronyme